

Geografia 
 Moca – città della Guinea Equatoriale.
 Moca – città della Repubblica Dominicana.
 Moca – città di Porto Rico.
 Mokha – città dello Yemen.
 Moca-Croce – comune della Francia.
 Moča – comune della Slovacchia nel distretto di Komárno.
 Mooca – quartiere della città di San Paolo, Brasile.

Sigle 
 Minimum obstacle clearance altitude
 Museum of Computer Art
 Metro Olografix CAmp
 Materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA)

Pagine correlate 
 Museo d'arte contemporanea (Museum of Contemporary Art, MOCA)
 Moka